Лофер:

 Лофер — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 
 «Лофер» — галера Балтийского флота Российской империи, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 Лоферы — туфли без шнурков.